Birma no Tategoto (jap. , Biruma no Tategoto) ist der Originaltitel folgender Werke:
 Birma no Tategoto (Roman), Roman von Takeyama Michio
 Birma no Tategoto, Verfilmung des Romans von Kon Ichikawa (1956), siehe Freunde bis zum letzten